

Single 
 Diamonds – singel Amandy Lear
 Diamonds – singel Fabolousa
 Diamonds – singel Rihanny
 Diamonds – singel Summer Cem i Capital Bra
 Diamonds – singel Sama Smitha
 Diamonds – amerykański film z 1975 w reż. Menahema Golana